Половикова — фамилия.

 Половикова, Валентина Васильевна (была известна, как Валентина Серова, 1917/1919—1975) — советская актриса театра и кино.
 Половикова, Клавдия Михайловна (1896—1979) — актриса, народная артистка РСФСР (1954). Мать актрисы Валентины Серовой.